|}

Die Vestfoldbane () ist eine 149 km lange Eisenbahnstrecke in Norwegen, die von Drammen durch das namensgebende ehemalige Fylke Vestfold bis nach Skien in der ehemaligen Provinz Telemark führt. Seit Anfang 2020 befinden sich beide Orte in der neu geschaffenen Provinz Vestfold og Telemark.

Geschichte 

Ursprünglich wurde die Bahn Grevskapsbanen oder Jarlsbergbanen genannt. Die Strecke Drammen–Larvik wurde am 13. Oktober 1881 eröffnet, das restliche Stück Larvik–Skien am 23. November 1882. Die Bahn wurde als Schmalspurbahn mit einer Spurweite von 1067 mm erbaut.

Die Vestfoldbane hatte einige Nebenstrecken. 1882 wurde die Hortenlinja von Skoppum nach Horten, 1895 die Brevikbane von Eidanger nach Brevik eröffnet. Weiterhin gab es die Nebenstrecken von Tønsberg nach Eidsfoss (Bahnstrecke Tønsberg–Eidsfoss, eröffnet 1901) und von Holmestrand nach Hvittingfoss (Bahnstrecke Holmestrand–Vittingfoss, eröffnet 1902). Die beiden letztgenannten Strecken wurden 1938 stillgelegt. In Skien geht die Vestfoldbane in die Bratsbergbane über.

Die Vestfoldbahn wurde als letzte der norwegischen Bahnstrecken von Schmalspur auf Normalspur umgebaut. Der Umbau begann während des Zweiten Weltkriegs nur langsam und kam erst nach Kriegsende richtig in Gang, so dass die Strecke 1949 als Normalspurbahn fertiggestellt wurde. Zwischen Eidanger und Skien lag in der Zwischenzeit eine dritte Schiene, so dass es möglich war, neben schmalspurigen auch mit normalspurigen Fahrzeugen zu fahren, welche von Brevik nach Notodden und weiter nach Rjukan eingesetzt wurden. Die Vestfoldbane wurde 1957 elektrifiziert. Auf der Nebenstrecke nach Brevik wurde die Personenbeförderung in den 1960er Jahren eingestellt.

Im Januar 2008 wurde ein neuer Haltepunkt in zwei Kilometer Entfernung zum Flughafen (Oslo) Sandefjord-Torp eröffnet. Ein Bus-Shuttle übernimmt den Transport vom Haltepunkt zum Flughafen.

Die Bauarbeiten auf der Strecke zwischen Drammen und Kobbervikdalen begannen am 19. Dezember 2019. Es wird eine zweigleisige Strecke auf einer Länge von neun Kilometer entstehen, welche bis Ende 2025 fertiggestellt werden soll.

Am 31. Januar 2020 begann der Ausbau der 13,6 Kilometer langen Strecke zwischen Nykirke und Barkåker auf zweispurigen Betrieb. Verkehrsminister Knut Arild Hareide eröffnete die Bauarbeiten. Ursprünglich sollte dieses Projekt 2025 abgeschlossen sein, der Termin wurde nun auf 2024 vorgezogen. Die Kosten werden nach heutigem Stand mit 916 Mio. NOK veranschlagt.

Neubaustrecke Holm–Nykirke 
Der Bau der Neubaustrecke Holm–Nykirke wurde im August 2010 begonnen.

Die Neubaustrecke ist 14,2 km lang, davon verlaufen 12,3 km im Tunnel Holmestrandsporten. Der neue Bahnhof Holmestrand wurde im Tunnel errichtet. Dieser Bahnhof erhielt drei Eingänge, darunter einen mit einem Aufzug. Insgesamt erhielt der Tunnel 13 Notausgänge durch Fluchttunnel.

Die zweigleisige Strecke wurde 2014 mit Baukosten von etwa 5,57 Milliarden Kronen veranschlagt. Die Eröffnung war für den Herbst 2016 geplant.

Die Strecke wird für eine Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h gebaut. Mit dem Neubau der Strecke werden 26 Bahnübergänge aufgelassen, die Fahrzeit verringert sich um fünf Minuten und die Gesamtkapazität wird durch den zweigleisigen Ausbau erhöht.

Am 28. November 2016 wurde der neue zweigleisige Streckenabschnitt zwischen Holm und Nykirke mit der alten Vestfoldbahn verbunden. Dazu wurde der neue Bahnhof Holmestrand eröffnet, der im Tunnel liegt. Die offizielle Eröffnung erfolgte am 17. Dezember 2016 mit Ministerpräsidentin Erna Solberg und Verkehrsminister Ketil Solvik-Olsen. Mit dem neuen Fahrplan ab diesem Zeitpunkt fahren sämtliche Reisezüge vorerst mit einer Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h über die neue Strecke. Dadurch verringert sich die Fahrzeit von Holmestrand nach Oslo um 6 bis 7 Minuten.

Zusätzlich werden Züge eingesetzt, die direkt von Tønsberg, wo zahlreiche Ausbauarbeiten durchgeführt wurden, nach Oslo fahren. Diese halten nicht in Holmestrand, verbessern aber die Sitzplatzsituiation in den Zügen von Holmestrand nach Oslo.

Neubaustrecke Farriseidet–Porsgrunn 
Der Bau der Neubaustrecke Farriseidet–Porsgrunn wurde 2012 begonnen. Durch diese Modernisierungsmaßnahme wurden Fahrten auf dem Streckenabschnitt Larvik–Porsgrunn erheblich beschleunigt. Die Fahrzeit beträgt 12 statt 34 Minuten. Die zweigleisigen Strecke wurde 2011 mit Baukosten von etwa 6,1 Milliarden Kronen veranschlagt. Mit dem Neubau der Strecke wurde die Lawinensicherheit im Winter erhöht, veraltete Tunnel ersetzt, 30 Bahnübergänge aufgelassen und die Gesamtkapazität durch den zweigleisigen Ausbau erhöht. Auch wird der Flughafen Torp besser angebunden. Die Strecke wurde für eine Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h ausgelegt und ist Voraussetzung für die geplante 60 km lange Grenlandsbanen, die von Porsgrunn ausgehen und bei Skorstøl in Gjerstad auf die Sørlandsbane treffen soll. Sie würde – in Verbindung mit der Neubaustrecke Farriseidet–Porsgrunn – die Fahrzeit zwischen Oslo einerseits und Kristiansand und Stavanger andererseits um etwa eine Stunde verkürzen.

Die Neubaustrecke ist 22,3 km lang, davon verlaufen 15,3 km in sieben Tunneln. Die längsten davon sind der
 Storberget-Tunnel mit 4.720 m,
 Martineåsen-Tunnel mit 3.670 m,
 Skillingsmyr-Tunnel mit 3.810 m und
 Eidanger-Tunnel mit 2.080 m.
Im Neubauabschnitt liegen zehn Brücken mit zusammen 1,5 km Länge. Dazu zählen die Brücke über den
 Vassbotn mit 438 m,
 Paulertjønn mit 345 m,
 Ønna mit 230 m und über den
 Solumelva mit 197 m.

Die Inbetriebnahme der Neubaustrecke fand planmäßig am 24. September um 4.07 Uhr statt. Die offizielle Eröffnung nahm Verkehrsminister Jon Georg Dale am 28. September 2018 vor.

Die 31,5 km lange Bestandsstrecke zwischen Farriseidet und Eidanger wurde in der Nacht zum 7. August 2018 stillgelegt. Wofür die stillgelegte Bahnstrecke genutzt werden soll, wurde noch nicht festgelegt. Seit dem 20. August 2018 wurden bahntechnische Anlagen und anderen Einrichtungen der Eisenbahninfrastruktur entfernt. Dazu zählen Oberleitung, 35 Stahlmasten, 6 Betonmasten und 680 Holzmasten, Transformatoren, 19 000 Beton- und 24 000 Holzschwellen. Erhalten bleiben die 14 Brücken und 12 Tunnel. Diese werden für den Verkehr gesperrt, bis geklärt ist, ob sie anders verwendet werden sollen.

Weblinks 

 Stationsübersicht

Literatur

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Vestfold og Telemark
Spurweite 1067 mm
Spurweite 1435 mm
Bahnstrecke in Viken